Canna – miejscowość we Włoszech
 Canna – łacińska nazwa rośliny paciorecznik
 Canna – wyspa w Hebrydach Wewnętrznych